Bernard Darras (né en 1952), auteur, esthéticien et sémioticien français ;
 Danielle Darras (1943-2009), femme politique française ;
 Florent Caron Darras, aussi dit Florent C. Darras (né en 1986), compositeur français ;
 Frédéric Darras (1966-2010), footballeur et entraîneur français ;
 Jacques Darras (né en 1939), poète et essayiste français ;
 Jérémy Darras, (né en 1989), joueur de handball français ;
 Julie Darras (1910-2001), femme politique française ;

Pseudonyme 
 Jean-Pierre Darras (1927-1999), acteur français ;